aid – codice ISO 639-3 della lingua algith
 AID – acronimo in lingua inglese di Aiuto allo sviluppo